Охридско мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Обхваща общините Охрид и Дебърца и центърът му е в град Охрид.

Храмове

Бележки